Velella (sous-marin) peut faire référence à:
 Velella, un sous-marin de la Classe Medusa, en service dans la Regia Marina lancé en 1911 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Velella, un sous-marin de la classe Argo, en service dans la Regia Marina lancé en 1936 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.